Fernandense – abitanti di Fernando Falcão
Fernandense – abitanti di Fernández (Santiago del Estero)